Christer Rohlén, wł. Christer Karlsson (ur. 1967) – szwedzki żużlowiec
 Christer Karlsson (fl. 1980) – szwedzki skoczek narciarski
 Christer Karlsson – szwedzki muzyk zespołu A-ha
 Christer Karlsson – szwedzki trener piłki ręcznej